In 2022 werd de 66ste Campeonato Gaúcho Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 9 april tot 24 juli. Esportivo werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gaucho Divisao